Puchar Gibraltaru w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego na Gibraltarze. Organizowane co sezon przez Gibraltarski Związek Piłki Nożnej (GFA) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po National League piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
Rozgrywki pucharowe zostały zainaugurowane w 1895 roku. Zwane były Merchants Cup (Puchar kupców). W sezonie 1935/36 otrzymały obecną nazwę Rock Cup (Puchar skały). W 2014 roku zdobywca Pucharu Gibraltaru miał pierwszy raz prawo uczestniczyć w kwalifikacjach do rozgrywek Ligi Europy. Ponieważ drużyna Lincoln Red Imps FC zdobyła mistrzostwo oraz Rock Cup, terytorium reprezentował zespół Europa FC, finalista Pucharu.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 12 klubów występujących w Mistrzostwach Gibraltaru. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2019/20 rozgrywki składają się z 4 etapów: rundy pierwszej eliminacyjnej, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na stadionie Victoria w Gibraltarze.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Gibraltaru na podium oficjalnie stawało w sumie 28 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Lincoln, który zdobył 19 Pucharów.

Zobacz też 
 Gibraltar National League
 Superpuchar Gibraltaru w piłce nożnej

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Gibraltaru w bazie League321 

!